Montcornet – comune francese situato nel dipartimento dell'Aisne nella regione dell'Alta Francia
 Montcornet – comune francese situato nel dipartimento delle Ardenne nella regione del Grand Est